Rakotozafy ist der Familienname folgender Personen:
 Rosa Rakotozafy (* 1977), ehemalige madagassische Leichtathletin
 Vincent Rakotozafy (* 1944), Bischof von Tôlagnaro